Blickpunkt ist Titel oder Bestandteil:

Zeitschriften:
 Blickpunkt Archäologie 
 Blickpunkt Bundestag 
 Blickpunkt:Film 
 Blickpunkt am Wochenende, Nordbayerischer Kurier 
 Blickpunkt Zukunft
 Schule im Blickpunkt

Fernsehsendungen:
 Blickpunkt (Fernsehsendung), ZDF
 Blickpunkt Sport im BR 
Weiteres:
 Windows-Blickpunkt, Funktion von Windows 10